Crépon steht für:
 Crépon,  französische Gemeinde im Département Calvados

Crépon oder de Crépon ist der Familien- oder Herkunftsname von:
 Osbern de Crépon († ~1040), normannischer Seneschall
 Marc Crépon (* 1962), französischer Philosoph und Übersetzer
 Nini Crépon (* 1953), französischer Schauspieler
 Sylvain Crépon, französischer Soziologe